Алексей Иванович Кузнецов (15 августа 1929 года, деревня Вашуриха, Городецкий район, Грезинский сельсовет, Нижегородский край — 28 марта 2003 год) — советский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Карьера 
На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли завоевал бронзовую медаль в эстафете, в которой он бежал третий этап и вывел сборную СССР с 5-го на 3-е место, но не сумел сократить более чем двухминутное отставание от лидеров; кроме того, был 8-м в гонке на 30 км и 15-м в гонке на 50 км.

За свою карьеру на чемпионатах мира завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали, обе в эстафетных гонках на чемпионатах 1954 и 1962 годов.

На чемпионатах СССР побеждал 2 раза, 1 раза в гонке на 15 км и 1 раз в гонке на 50 км.

После завершения спортивной карьеры работал тренером по лыжным гонкам в Горьковской области.

Последние годы жизни в период с 1993 по 2003 работал грузчиком в магазине «Новинка» в городе Городец Нижегородской области.

Ссылки 
 

Лыжники СССР
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы СССР по лыжным гонкам